Nigma är ett släkte av spindlar. Nigma ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kardarspindlar
Nigma